Amerikai Egyesült Államok
Opine (Alabama)
Opine (Covington megye, Alabama)